Séphora peut correspondre à :
 un prénom féminin ;
 Séphora, personnage biblique ;
 Sephora, genre d'insectes hétéroptères (punaises), famille des Cymidae ;
 Sephora, chaîne de magasins de parfums et de produits cosmétiques.